Don't Tell Ma – EP di Peg Parnevik del 2016
Don't Tell Ma – singolo di Peg Parnevik del 2016